Аймо Стефано Диана (; ) — итальянский футболист, правый защитник; тренер.

Карьера

Клубная 
Воспитанник «Брешиа», дебютировал в основном составе клуба в сезоне 1996/97. Затем выступал на правах аренды за «Верону», потом вновь за «Брешиа», а затем за «Парму», с которой стал обладателем Кубка Италии. В 2003 году Диана был арендован «Реджиной», а по окончании сезона перешёл в «Сампдорию». В июле 2006 года Диана ушёл в клуб «Палермо», совершив многостороннюю сделку, вместо Дианы «Палермо» отдал «Сампдории» двух футболистов и 2 млн евро. 31 января 2008 года за 1,8 млн евро Диана перешёл в «Торино».

Международная 
Сыграл 13 матчей за сборную Италии.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Беллинцона»
Игроки ФК «Лумеццане»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «ФеральпиСало»
Тренеры ФК «Мельфи»
Тренеры ФК «Сикула Леонцо»
Тренеры ФК «Ренате»
Тренеры ФК «Реджана»